Мауц () – немецкая фамилия. Известные носители:

 Мауц, Алисса (род. 1989) — американская футболистка.
 Видман-Мауц, Аннетте (род. 1966) – немецкий политик.